Eggfeld ist der Name folgender Orte:

 Eggfeld (Feichten an der Alz), Ortslage von Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Eggfeld (Gemeinde Hartberg), Ortsteil von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark